Schmyhli (ukrainisch ; russische Entsprechung Schmygli/Шмыгли) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Schmyhli (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Schmyhli (Poltawa)